Harrigan ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Harrigan (* 1955), US-amerikanischer Schwimmer
 Lori Harrigan (* 1970), US-amerikanische Softballspielerin
 Nedda Harrigan (1899–1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Stephen Harrigan (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller, Journalist und Drehbuchautor
 Tahesia Harrigan (* 1982), Leichtathletin von den Britischen Jungferninseln
 William Harrigan (1894–1966), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:
 Harrigan Hill, Hügel an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Harrigan (Film), Film von Vince Woods (2013)